Toponímia:
 Gal·les:
 Pembroke o Penfro, ciutat al comtat gal·lès de Sir Benfro 
 Pembroke Dock, ciutat i port en el comtat gal·lès de Sir Benfro 
 Pembroke o Pembrokeshire, comtat gal·lès 
 Estats Units d'Amèrica:
 Pembroke (Carolina del Nord)
 Pembroke (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Pembroke (Kentucky)
 Pembroke (Maine)
 Pembroke (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts 
 Pembroke (Nova Hampshire)
 Pembroke (Virgínia)
 Pembroke Park, població dels Estats Units a l'estat de Floria 
 Pembroke Pines, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Malta Pembroke (Malta), ciutat de Malta 
 Altres: Corgi gal·lès de Pembroke, raça de gos